Zuata peut désigner :

Toponymes

Zuata : capitale de la paroisse civile de Zuata de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua ;
 Zuata : capitale de la paroisse civile de Zuata de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Zuata : une localité de la paroisse civile de San Casimiro de la municipalité de San Casimiro, dans l'État d'Aragua.

Subdivisions 
 Zuata : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua ;
 Zuata : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 Réservoir de Zuata : un réservoir d'eau du nord de la paroisse civile de Zuata de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme